Originele titel van De Vrouw in het Zwart - een boek van Susan Hill uit 1983
 The Woman in Black (1989) - een Britse televisiefilm uit 1989 gebaseerd op Hills boek
 The Woman in Black (2012) - een Britse film uit 2012 gebaseerd op Hills boek
 The Woman in Black (toneelstuk), een toneelstuk gebaseerd op bovengenoemd boek